MYS est un code, qui signifie :
 Malaisie,
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 Moyale dans la province orientale, en Éthiopie, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code